Кадо:
 Кадо — этническая группа в Мьянме.
 Кадо — деревня в округе Сикайн, Бирма.
 Кадо — деревня в регионе Кара, Того.
 Кадо — искусство стихосложения классических японских стихов вака.

Персоналии 
 Кадо ап Геррен (ок. 482—537?) — король Думнонии (508—537?).
 Кадо, Жереми (род. 1986) — французский фехтовальщик-рапирист, чемпион Европы, призёр чемпионата мира.
 Кадо, Михаил Михайлович (1768—1823) — военный инженер, доктор философии, профессор Варшавского университета.